Den internationella standarden ISO 233 fastställer ett system för hur arabiska alfabetets bokstäver kan representeras med latinska bokstäver, så kallad translitterering.

ISO 233:1984 

Tabellen innehåller konsonanterna från det arabiska språket.

Se även 
Unicode
Diakritiskt tecken
Lista över ISO-standarder

Arabiska
ISO-standarder
Romanisering